Cancionero para Niños sin Fe es el primer álbum oficial de la banda de Argentina Sancamaleón. Fue editado en forma independiente en el año 2004.
La producción artística estuvo a cargo de Hernán Bruckner (árbol).

Lista de canciones 

 "La Patada" (2:20)
 "Abrí tu Boca" (3:56)
 "Si te vas" (3:11)
 "Hiper-Furgón" (4:59)
 "El Norte" (3:49)
 "El Camino" (3:42)
 "El Miedo" (4:33)
 "Vos" (4:08)
 "Arriba!" (2:57)
 "Mi chica peruana" (3:17)
 "La venganza de la Pachamama" (3:27)
 "Un día de estos" (3:35)
 "Carne" (3:46)
 "Sambódromo" (4:09)

Álbumes de 2004
Álbumes de Sancamaleón
Álbumes de rock en español